Я́ков Купрея́нов:
 Купреянов, Яков Иванович (1836—1906) — адмирал русского флота (1903).
 Купреянов, Яков Николаевич (1932—2006) — московский скульптор, член Союза художников СССР, заслуженный художник Российской Федерации.